La ville de La Rochelle a été assiégée à de nombreuses reprises :
 le siège de La Rochelle (1219); mené par Philippe Auguste en 1219, pendant la croisade contre les Albigeois ;
 le siège de La Rochelle (1224), mené par Louis VIII en 1224, au terme duquel il conquiert la ville et la ramène sous la couronne de France ;
 la bataille de La Rochelle suivie par
 le siège de La Rochelle (1372), mené par Charles V en 1372, et au cours duquel la flotte anglaise est détruite par la flotte franco-espagnole lors de la bataille de La Rochelle. La garnison anglaise du château est chassée par la population Rochelaise, permettant d'ouvrir les portes de la ville au roi de France ;
 le siège de La Rochelle (1573), commandé par le duc d'Anjou en 1573 ;
 le siège de La Rochelle (1621-1622) également appelé blocus de La Rochelle, mené par Louis XIII et le duc d'Epernon lors de la première des révoltes huguenotes en 1621-1622.
 le siège de La Rochelle (1627-1628), commandé par le cardinal de Richelieu de 1627 à 1628 ;
 Lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville ainsi qu'une partie de l'Aunis subissent le siège des alliés. Constituant la poche de La Rochelle, elle est l'une des dernières poches allemandes sur le sol français entre  et .

Notes, sources et références

Voir aussi
 Bataille de La Rochelle

Siege
Homonymie de sièges